Конвенция № 175 о работе на условиях неполного рабочего времени () — конвенция международной организации труда 1994 года о защите прав работников, работающих на условиях неполного рабочего времени, в том числе утверждающая право работников на равную оплату за равный объём работы. Ратифицирована Россией в 2016 году.

Утверждена 24 июня 1994, со следующей преамбулой (цитата не полная):
признавая важность производительной и свободно избранной занятости для всех трудящихся, экономическое значение работы на условиях неполного рабочего времени, необходимость того, чтобы политика в области занятости учитывала роль работы на условиях неполного рабочего времени в деле создания дополнительных возможностей занятости, и необходимость обеспечения защиты трудящихся, занятых неполное рабочее время, в таких областях, как доступ к занятости, условия труда и социальное обеспечение,

постановив принять ряд предложений, касающихся работы на условиях неполного рабочего времени,..
Recognizing the importance of productive and freely chosen employment for all workers, the economic importance of part-time work, the need for employment policies to take into account the role of part-time work in facilitating additional employment opportunities, and the need to ensure protection for part-time workers in the areas of access to employment, working conditions and social security, and

Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to part-time work,…

Ратификации 
На июнь 2018 года конвенцию ратифицировали следующие 17 государств:

Ссылки

Примечания 

Занятость
Конвенции МОТ